Tony (Wisconsin)
 Tony Award
 Tony The Tiger

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Hipocorísticos